Mistrovství Československa silničních motocyklů 1975 se konalo v objemových třídách do 50 cm³, do 125 cm³, do 250 cm³ a do 350 cm³.

Body za umístění 
 1. místo - 15 bodů
 2. místo - 12 bodů
 3. místo - 10 bodů
 4. místo - 8 bodů
 5. místo - 6 bodů
 6. místo - 5 bodů
 7. místo - 4 body
 8. místo - 3 body
 9. místo - 2 body
 10. místo - 1 bod

Vysvětlivky 
 BC = Body celkem
 BZ = Body započítávané

Třída do 50 cm³ 
Započítávají se 3 nejlepší výsledky.

Závody 
 Z1 = Dobruška 11. 5. 1975 - okruh 3 000 metrů;
 Z2 = Znojmo 1. 6. 1975 - okruh 5 508 metrů;
 Z3 = Ústí nad Labem 15. 6. 1975
 Z4 = Žďár nad Sázavou 27. 7. 1975 - okruh 3 080 metrů;
 Z5 = Velké Meziříčí 21. 9. 1975 - okruh 4 800 metrů;

Výsledky

Třída do 125 cm³ 
Započítávají se 4 nejlepší výsledky.

Závody 
 Z1 = Břeclav 9. 5. 1975 - okruh 3 400 metrů;
 Z2 = Česká Třebová 8. 6. 1975 - okruh 6 500 metrů;
 Z3 = Ústí nad Labem 15. 6. 1975;
 Z4 = Nové Mesto nad Váhom 6. 7. 1975 - okruh 5 980 metrů;
 Z5 = Žďár nad Sázavou 27. 7. 1975 - okruh 3 080 metrů;
 Z6 = Velké Meziříčí 21. 9. 1978 - okruh 4 800 metrů;

Výsledky

Třída do 250 cm³ 
Započítávají se 4 nejlepší výsledky.

Závody 
 Z1 = Břeclav 9. 5. 1975 - okruh 3 400 metrů;
 Z2 = Hořice 25. 5. 1975 - okruh 5 150 metrů;
 Z3 = Česká Třebová 8. 6. 1975 - okruh 6 500 metrů;
 Z4 = Nové Mesto nad Váhom 6. 7. 1975 - okruh 5 980 metrů;
 Z5 = Žďár nad Sázavou 27. 7. 1975 - okruh 3 080 metrů;
 Z6 = Velké Meziříčí 21. 9. 1975 - okruh 4 800 metrů;
 Z7 = Kopčany 5. 10. 1975 - okruh 3 700 metrů;

Výsledky

Třída do 350 cm³ 
Započítávají se 4 nejlepší výsledky.

Závody 
 Z1 = Jindřichův Hradec 1. 6. 1975 - okruh  4 600 metrů;
 Z2 = Česká Třebová 8. 6. 1975 - okruh  6 500 metrů;
 Z3 = Nové Mesto nad Váhom 6. 7. 1975 - okruh 5 980 metrů;
 Z4 = Žďár nad Sázavou 27. 7. 1975 - okruh 3 080 metrů;
 Z5 = Těrlicko 30. 8. 1975 - okruh 5 950 metrů;
 Z6 = Velké Meziříčí 21. 9. 1975 - okruh 4 800 metrů;
 Z7 = Kopčany 5. 10. 1975 - okruh 3 700 metrů;

Výsledky

Literatura 
 Jiří Franek: Mistrovství Československa silničních motocyklů 1954–1992

Mistrovství Československa silničních motocyklů
Motoristické sporty v roce 1975